

Ждановка — село, Костанайський район, Костанайська область

Ждановка — село, Александровський район, Оренбурзька область
 Ждановка — присілок, Земетчинський район, Пензенська область
 Ждановка — присілок, Юргамиський район, Курганська область